A brazil nagydíj volt az 1985-ös Formula–1 világbajnokság szezonnyitó futama.

Futam

Statisztikák
Vezető helyen:
 Keke Rosberg: 9 (1-9)
 Michele Alboreto: 8 (10-17)
 Alain Prost: 44 (18-61)

Alain Prost 17. győzelme, 12. leggyorsabb köre, Michele Alboreto 2. pole-pozíciója.
 McLaren 43. győzelme.

René Arnoux 100. versenye.
Minardi első versenye.

Források
 A Formula–1 hivatalos oldala

Brazil Nagydíj, 1985
Brazil Formula–1 futamok